Nenad Petrović, hrvaški problemist, * 7. september 1907, Zagreb, Avstro-Ogrska (Hrvaška), † 9. november 1989, Zagreb.

Nenad Petrović je bil eden najpomembnejših hrvaških in tudi jugoslovanskih problemistov. Šahovske probleme je sestavljal od svojega 17 leta, pri dvajsetih (leta 1925) pa je že urejal problemsko rubriko v časopisu Šahovski glasnik do vse do leta 1958. 

Petrović je s skupaj jugoslovansko ekipo zmagal na svetovnem prvenstvu v reševanju problemov. Leta 1949 je napisal knjigo Šahovski problem, leta 1950 pa je začel izdajati revijo za problemski šah Problem. Revija je nekaj let kasneje postala uradno glasilo Splošne komisije FIDE za problemski šah. Skupaj z drugimi jugoslovanskimi problemisti je leta 1958 organiziral prvi svetovni kongres o problemskem šahu v Piranu. Tam je bil sprejet tudi Piranski kodeks, prva zapisana in mednarodno sprejeta pravila o sestavljanju šahovskih problemov. Uredil je prvih 13 FIDE Albumov, ki so pregled najboljših problermov za triletna obdobja. Z objavljenimi 123 problemi je dosegel naslov šahovskega velemojstra za problemski šah. Skupaj je sestavil čez 650 problemov, mnogi od teh problemov so bili problemski rekordi - taski.

Petrovič je zastavil in reševal tudi šahovsko-matematične probleme.
 Koliko traja teoretično najdaljša šahovska partija: 5899 potez.
 Kolikšno je število vseh mogočih šahovskih partij: 1018900 partij.
 Koliko je število legalnih pozicij z vsemi 32 figurami: 1032 pozicij. 
 Koliko je največ možnih potez, če postavimo vse bele figure: 122 potez.
 Koliko je največ mogočih potez v legalni postavi: 218 potez. Šahovski_rekordi#Največ_potez

1.Da6! žrtev, še posebno najmočnejše figure, dame, je pogosta poteza v problemskem šahu

1. ... Kxa6 2.Kc6 S~ 3. b4 S~ 4.b5#

1. ... Kb4 2.Dd3 Sf6+ 3.Kc6 S~ Db5#

Viri 
 Petrović, Nenad. Šahovski problem: teorija šahovskih problema sa 650 primjera. Zagreb 1949. (v srbohrvaščini)  
 Petrović, Nenad - urednik, FIDE Album: 1914-1944/I. Zagreb 1971.

Zunanje povezave 
 http://www.softdecc.com/pdb/search.pdb?expression=A='Petrovic,Nenad' 

Petrović, Nenad
Petrović, Nenad
Petrović, Nenad
Petrović, Nenad